Zuil kan verwijzen naar:
zuil (bouwkunde), een bouwkundige constructie
verzuiling, de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis

Oud-Zuilen, een dorp in de gemeente Stichtse Vecht
Slot Zuylen, een kasteel in de gemeente Stichtse Vecht
Zuilen (gemeente), een opgeheven gemeente verdeeld tussen Utrecht en Maarssen
Zuilen (Utrecht), een subwijk/buurt in de Utrechtse wijk Noordwest
de Vijf zuilen van de islam, de islamitische geloofsgeboden